David Traylor – attore, cantante e regista statunitense
 Jamari Traylor – cestista statunitense
 Ray Traylor, noto come Big Boss Man – wrestler statunitense
 Robert Traylor – cestista statunitense